Publieksprijs voor de beste gedichtenbundel is een in 2005 door poëziedagblad Rottend Staal ingestelde prijs van € 1700 (samengebracht door 22 uitgeverijen), voor de beste, door het publiek via een internetstemming gekozen gedichtenbundel van het jaar.

De deelname is beperkt tot bundels die door een erkende uitgeverij in Nederland of België zijn gepubliceerd. Er werd geprobeerd een zo volledig mogelijke lijst samen te stellen.

De prijs wordt uitgereikt op de Landelijke Gedichtendag.

2006
Anneke Brassinga voor haar bundel IJsgang

2005
In 2005 ging de prijs naar de dichter Victor Vroomkoning voor zijn bundel Stapelen (De Arbeiderspers), nadat de dichter (evenals veel andere dichters die op de longlist stonden) zelf een enthousiasmerende e-mailactie had gevoerd om op hem te stemmen.

Externe link
decontrabas.typepad.com 2006

Vlaamse literatuurprijs
Nederlandse literatuurprijs
Poëzieprijs